Пикси може да се односи на:

алијас следећих особа:
 Драган Стојковић, српски фудбалер,
 Александар Стојковић, српски глумац.

или
 -{Piksi barbarulna}-, праисторијска птица.